Тро́йден — имя некоторых известных князей.

 Тройден (ум. 1282) — великий князь литовский с 1270 по 1282 год.
 Тройден І (ум. 1341) — князь черский и сохачевский из рода Пястов.
 Тройден II (ум. 1427) — князь равский, плоцкий, сохачевский, гостынинский, плонский, бельский и виский с 1426, совместно с братьями, представитель рода Пястов (правнук Тройдена I).